McLean is de naam van diverse dorpen en steden:
 McLean (Illinois)
 McLean (Nebraska)
 McLean (Texas)
 McLean (Virginia)

Het komt in Engelstalige landen ook voor als achternaam:
 Don McLean, singer-songwriter

 McLean Bros & Rigg, een Australisch historisch motorfietsmerk